
Molekulska formula -{C136H210N40O31S}- se može odnositi na:

 Kosintropin
 Tetrakosaktid